Als Schlacht von Uji werden insgesamt drei Schlachten in der Präfektur Kyōto, Japan im 12. und 13. Jahrhundert bezeichnet:

Erste Schlacht von Uji (1180)
Zweite Schlacht von Uji (1184)
Dritte Schlacht von Uji (1221)